Группа A Кубка Америки 2021 года, также называемая Южной зоной, проходила с 14 по 28 июня 2021 года в Бразилии. Группа состояла из бывших хозяев турнира Аргентины, Боливии, Уругвая, Чили и Парагвая. Также в ней должна была принять участие приглашённая сборная Австралии, но 23 февраля 2021 года она отказалась от участия.

Первоначально игры в группе A планировалось провести с 12 по 30 июня 2020 года. Однако 17 марта 2020 года турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19 в Южной Америке.

30 мая 2021 года Аргентина лишилась статуса страны-хозяйки турнира из-за пандемии COVID-19.

Команды

Турнирная таблица 

В четвертьфиналах:
 Победитель группы A, Аргентина, сыграет с командой группы B, занявшей четвёртое место, Эквадором.
 Команда, занявшая второе место в группе A, Уругвай, сыграет с командой, занявшей третье место в группе B, Колумбией.
 Команда, занявшая третье место в группе A, Парагвай, сыграет с командой, занявшей второе место в группе B, Перу.
 Команда, занявшая четвёртое место в группе A, Чили, сыграет с победителем группы B, Бразилией.

Матчи 
Исходное расписание на 2020 год и время начала были объявлены 3 декабря 2019 года и 4 марта 2020 года соответственно. Новое расписание на 2021 год было объявлено 13 августа 2020 года. После отказа от участия Австралии сокращённое расписание было объявлено 15 марта 2021 года. Окончательное расписание матчей с Бразилией в качестве принимающей страны было объявлено ​​2 июня 2021 года.

Тур 1

Аргентина — Чили

Парагвай — Боливия

Тур 2

Чили — Боливия

Аргентина — Уругвай

Тур 3

Уругвай — Чили

Аргентина — Парагвай

Тур 4

Боливия — Уругвай

Чили — Парагвай

Тур 5

Уругвай — Парагвай

Боливия — Аргентина

Дисциплина 
Очки фейр-плей должны были использоваться в качестве дополнительного показателя при равенстве остальных показателей. Они рассчитывались на основе жёлтых и красных карточек, полученных во всех групповых матчах, следующим образом:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 вторая жёлтая карточка: минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков;
Только один из вышеуказанных вычетов применялся к игроку в одном матче.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Кубок Америки по футболу 2021, CONMEBOL.com

Группа A